Ел Антеохо има више значења:

 Ел Антеохо (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Антеохо, Ел Куатро (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику